Бъндоран (; ) е град в северната част на Ирландия, графство Донигал на провинция Ълстър. Разположен е на брега на залива Донигал на 4 km от границата със Северна Ирландия. Имал е жп гара от 13 юни 1866 до 1 октомври 1957 г. Населението на града е 1706 жители от преброяването през 2006 г., а заедно с прилежащите му околности 1964.

Побратимени градове

Външни препратки 
 Уебсайт на града

Градове в Република Ирландия